Rabenbach ist der Name von geographischen Objekten:

Orte:
 Rabenbach (Rott am Inn), Ortsteil von Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rabenbach, heutige Schreibweise der früheren Ortsbezeichnung Ramesbike des Ortsteils Ramscheid von Finnentrop, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Rabenbach (Reichramingbach), linker Zufluss vom Alpstein des dort Großer Bach genannten Reichramingbachs (zur Enns) an der Großen Klause südlich von Anzenbach, Gemeinde Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich 
 Rabenbach (Rott), linker Zufluss der Rott (Inn, Rott am Inn) bei Lengdorf, Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rabenbach (Schwemmbach), linker Zufluss des Schwemmbachs vor Höcken, Gemeinde Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich Oberösterreich
 Rabenbach (Trieb), linker Zufluss der Trieb in der Talsperre Pöhl nahe Pöhl, Vogtlandkreis, Sachsen
 Rabenbach (Waldnaab), rechter Zufluss der Waldnaab bei der Radschinmühle, Stadt Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Rabenfloß